Potí d'Atenes, escultor grec.
 Potí d'Egipte (s. I aC), regent de Ptolemeu XIII Filopàtor.
 Potí de Lió (c.87-177), bisbe de Lió i màrtir.